João Pinto (ur. 1961) – portugalski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 João Pinto (ur. 1971) – portugalski piłkarz występujący na pozycji napastnika